NTH steht für:

 Naval Transport Helicopter, siehe NH90 #NFH/NTH – Marineversionen
 New Training Helicopter, siehe Enstrom 480
 Niedersächsische Technische Hochschule, Hochschulverbund
 Northamptonshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Norwegische Technische Hochschule in Trondheim, Norwegen
 ICAO-Code der Fluggesellschaft Hokkaido Air System

Abkürzung